Hossein – variante del nome proprio di persona maschile Hasan
 Ali Hossein – pallavolista iraniano
 André Hossein – compositore francese
 Ghulam Hossein – musicista, compositore e insegnante afghano
 Kelian Hosseïn – bey di Costantina dal 1713 al 1736
 Robert Hossein – attore, regista e sceneggiatore francese
 Ruth Hossein – lottatore argentino